XVIII съезд Всесою́зной коммунисти́ческой па́ртии (большевико́в) — очередной высший партийный форум, который проходил в Москве 10—21 марта 1939 года. На Съезде присутствовало 1965 делегатов, из которых: 1570 с решающим голосом, 395 с совещательным голосом.

Порядок дня 
 Отчётный доклад ЦК ВКП(б) (И. В. Сталин) 
 Отчётный доклад Центральной ревизионной комиссии (М. Ф. Владимирский)
 Отчётный доклад делегации ВКП(б) в Исполнительном комитете коммунистического интернационала  (Д. З. Мануильский)
 Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР (В. М. Молотов) 
 Изменения в Уставе ВКП(б) (А. А. Жданов)
 Выборы комиссии по изменению Программы ВКП(б)
 Выборы центральных органов партии

Решения Съезда 

В докладе ЦК ВКП(б) был дан анализ международного и внутреннего положения страны, перспектив её развития. Съезд отметил, что социалистический способ производства стал господствующим, что социализм в СССР в основном построен и страна вступила в новую полосу развития — завершения строительства социалистического общества. Была поставлена задача — догнать и перегнать в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны. В докладе рассматривались теоретические вопросы о стадиях развития и функциях социалистического государства, осуждались как ошибочные взгляды о скором отмирании государства.

Съезд принял новый Устав партии, отражавший изменения в классовой структуре советского общества. Были определены единые условия приёма и одинаковый кандидатский стаж (1 год) для всех вступающих в ВКП(б), за исключением выходцев из других партий. Отменялось деление на категории в зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе. Устав пополнился пунктом о правах членов партии. Был установлен порядок закрытого (тайного) голосования при выборах партийных органов. Устав отменял массовые чистки. Расширялись права первичных партийных организаций, усиливалась их ответственность за проведение в жизнь решений партии. Партийным организациям производственных предприятий, в том числе совхозов, колхозов и МТС, предоставлялось право контроля деятельности администрации. Для усиления партийного руководства экономикой ЦК партии мог создавать политические отделы и выделять партийных организаторов на решающих участках социалистического строительства.

Съезд утвердил третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР.

XVIII съезд подвёл итоги переходного периода от капитализма к социализму и наметил курс для создания условий перехода к коммунистическому строительству.

На Съезде избраны 
 Центральный Комитет: 71 член, 68 кандидатов в члены ЦК
 Центральная ревизионная комиссия: 50 членов
 Комиссия партийного контроля: не избиралась

Приняты документы

Основной итог Съезда 
решение о расстреле Льва Троцкого

Съезд в искусстве 
Выступление Сталина  на съезде стало сюжетом акварели А. М. Герасимова «И. В. Сталин делает отчётный доклад на XVIII съезде ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б)» (1939; Государственная Третьяковская галерея, Москва).

См. также 
 Госплан СССР

Литература 
 
 XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. — М.: Госполитиздат — ОГИЗ, 1939. — 744 с.
 «Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898-1965»
 «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) - Краткий курс»

Примечания 

 18
1939 год в Москве
Экономика СССР
Март 1939 года